Foco, na mitologia grega, foi um filho de Éaco. Sua mãe era uma nereida, irmã de Tétis. Seus meio-irmãos, Peleu e Télamo, filhos do casamento de Éaco com Endeis, filha de Sciron, para agradar sua mãe, planejaram assassinar Foco, de forma que parecesse um acidente: durante o pentatlo, Peleu fingiu errar, e atingiu Foco com uma pedra. Peleu e Télamon foram exilados depois disso.

Pausânias, ao descrever o mito da Fócida, diz que o nome deriva de Foco, filho de Ornitião. Uma geração depois deste Foco, os filhos de Foco, filho de Éaco, se estabeleceram na região do Parnaso.

À época de Pausânias (século II d.C.), o túmulo de Foco podia ser encontrado na ilha Egina, próximo de um templo a Éaco.

Segundo Ásio de Samos, Foco teve dois filhos, Panopeu e Crisus; Panopeu foi o pai de Epeu, o construtor do Cavalo de Troia e Crisus foi o pai de Estrófio, pai de Pilades.

Árvore genealógica (incompleta) baseada em Apolodoro:

Mitologia grega
Semideuses da mitologia greco-romana